Хармид () — древнегреческое имя
 Хармид (спартанец) — посол от Спарты на Крит. VIII век 
 Хармид (отец Фидия) — отец знаменитого скульптора Фидия
 Хармид (сын Главкона) — знатный афинянин из рода Кодридов. Ученик Сократа, дядя Платона
 Хармид (сын Аристотеля) — афинянин, родственник Андокида
 Хармид (ученик Эпикура) — ученик философа Эпикура
 Хармид (архонт) — афинский архонт 70/71 года

Литературные произведения 

 Хармид (Платон) — диалог Платона. Назван по имени дяди Платона
 «» — поэма Оскара Уайльда 1881 года

См. также 
 Хармад, также встречается Хармид — древнегреческий философ

Примечания